est un footballeur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance dans la préfecture de Shizuoka
Naissance en juin 1981
Joueur de Shonan Bellmare
Joueur de l'Omiya Ardija
Joueur de l'Oita Trinita